Термин брандмауэр может означать:
 Брандмауэр — противопожарная стена в здании.
 Термин брандмауэр или его английский эквивалент  (файервол) () используется в значении межсетевой экран.  
 Брандмауэр Windows
  — разновидность наружной рекламы: плакат, расположенный на брандмауэре — торцевой стене здания. Другие названия — брандмауэрное панно, щит настенный.
 Брандмауэрная застройка территории — застройка смежных земельных участков без отступа зданий от боковых границ участков так, что здания на соседних участках примыкают друг к другу через глухие брандмауэры.
 Глухая стена () — роман шведского писателя Хеннинга Манкеля.

Примечания